Успенская волость — название ряда бывших административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

 Успенская волость (Псковская область) — в Псковской области
 Успенская волость (Петропавловский уезд) — в составе Акмолинской области
 Успенская волость (Бирюченский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Успенская волость (Яранский уезд) — в составе Вятской губернии
 Успенская волость (Славяносербский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Успенская волость (Читинский уезд) — в составе Забайкальской области
 Успенская волость (Тимский уезд) — в составе Курской губернии
 Успенская волость (Ардатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Успенская волость (Ливенский уезд) — в составе Орловской губернии
 Успенская волость (Малоархангельский уезд) — в составе Орловской губернии
 Успенская волость (Мокшанский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Успенская волость (Средне-Уссурийский участок) — в составе Приморской области
 Успенская волость (Вяземский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Успенская волость (Дорогобужский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Успенская волость (Козловский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Успенская волость (Тюменский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Успенская волость (Бийский уезд) — в составе Томской губернии
 Успенская волость (Змеиногорский уезд) — в составе Томской губернии
 Успенская волость (Миусский округ) — в составе Миусского, затем Таганрогского округа Области Войска Донского